Okręty US Navy o nazwie USS „Sylvia”

 Pierwszy USS „Sylvia” był jednostką patrolową. W służbie od czerwca do grudnia 1898 roku i w latach 1917–1919.
 Drugi USS „Sylvia” (SP-471), później USS SP-471, był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917–1919.

Sylvia